Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 41001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 1999 do 30 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

41001-41100

41101-41200

41201-41300

41301-41400

41401-41500

41501-41600

41601-41700

41701-41800

41801-41900

41901-42000

Przypisy 

Lista planetoid 041001-042000